Il Pinot Grigio dell'Oltrepò Pavese è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Pavia. Già considerato una sottozona della DOC Oltrepò Pavese con il nome di Oltrepò Pavese Pinot Grigio, con DM 03/08/2010 ha ottenuto la qualifica di DOC a sé stante.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso o leggermente ramato
odore: caratteristico, fruttato.
sapore: fresco, sapido, secco, gradevole e talvolta vivace o frizzante.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Antipasti leggeri, con tutto il pesce in particolare alla griglia, carni bianche

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Note

Voci correlate
 Oltrepò Pavese (zona vitivinicola)

Vini DOC della provincia di Pavia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot grigio